Соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр 1936 года в полулёгком весе (до 61 килограммов) прошли в Берлине с 6 по 9 августа 1936 года в «Германском Зале». 

Турнир проводился по системе с начислением штрафных баллов. За чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу по очкам борец получал один штрафной балл, за поражение по очкам со счётом 2-1 два штрафных балла, за поражение со счётом 3-0 или чистое поражение — три штрафных балла. Борец, набравший пять штрафных баллов, из турнира выбывал. Тот круг, в котором число оставшихся борцов становилось меньше или равно количеству призовых мест, объявлялся финальным, и борцы, вышедшие в финал, проводили встречи между собой. В случае, если они уже встречались в предварительных встречах, такие результаты зачитывались. Схватка по регламенту турнира продолжалась 20 минут.

В полулёгком весе боролись 19 участников. Кустаа Пихлаямяки, чемпион Европы 1931—1934 годов и вице-чемпион 1935 года, на этих играх сосредоточился на соревнованиях по вольной борьбе и в этом турнире участия не принимал. В его отсутствие претендентом на золотую медаль были Себастьян Херинг, чемпион Европы 1935 года, Аарне Рейни, чемпион Европы 1933 и 1934 годов, но в лёгком весе и Яшар Эркан, чемпион Балкан 1933—1935 годов. Геринг, имея два штрафных балла, в пятом круге уступил Эйнару Карлссону, и в финальную часть вышли Рейни (4 штрафных балла), Карлссон (3 балла) и Эркан (1 балл). В первой финальной встрече Рейни чисто победил Эркана, что сравняло очки двух борцов. Во второй финальной встрече боролись Рейни и Карлссон, и всё зависело от результатов этой встречи. При чистой победе Карлссона он становился победителем, вторым был Эркан, а Рейни — третьим. Любая другая победа Карлссона тоже отправляла Рейни на третье место, а за «золото» была бы проведена встреча Карлссона с Эрканом. Чистая победа Рейни означала бы первое место для него, второе для Эркана (при равенстве баллов был бы учтён результат личной встречи); любая другая победа означала для Рейни только «серебро».

Финальная встреча была упорной, и Рейни получил победу лишь раздельным решением судей, что вывело Эркана на первое место и он стал первым олимпийским чемпионом Турции не только в борьбе, но и в целом.

Призовые места  

  Яшар Эркан  
  Аарне Рейни  
  Эйнар Карлссон

Первый круг  

¹ Снялся с соревнований
² Снялся с соревнований

Второй круг

Третий круг

Четвёртый круг

Пятый круг

Шестой круг

Финал

Ссылки  
 Wrestling at the 1936 Berlin Summer Games:Men's Featherweight, Greco-Roman 
 Официальный отчёт игр

Борьба на летних Олимпийских играх 1936